Нирки — орган виділення
 Нирки (Netta) — рід птахів підродини ниркових качок
 Нирки — зупинний і населений пункт у Росії, у Прионезькому районі Республіки Карелія

Див. також 
 Ниркові качки (Aythyinae) — підродина родини Качкових